Liga nogometnog saveza područja Slavonska Požega za sezonu 1975./76. je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu petog stupnja prvenstva Jugoslavije. Sudjelovalo je 14 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. NK Jakšić u kvalifikacijskim utakmicama protiv NK Mladost Kričanovo, NK Sloga Štitar i NK Metalac Nova Gradiška nije uspio izboriti plasman u Slavonsku nogometnu zonu dok ja posljednjeplasirana ekipa ispala u niži rang.

Tablica

Zanimljivosti 
Sezona 1975./76. je zanimljiva po tome što se prvak lige odlučivao u zadnjem kolu utakmicom između dvije vodeće ekipe. Utakmica između Jakšića i Slavije igrala se u nedjelju 13.6.1976.(Sv. Antun, kirvaj u Jakšiću) na Jajarama u Jakšiću pred oko 3000 gledatelja. Jakšiću je u tom dvoboju bila potrebna pobjeda kako bi postao prvaka Lige nogometnog saveza područja Slavonska Požega, a na kraju su i pobijedili 6:1 golovima I. Obsta 3, D. Vraneša 2 i V. Makarevića.

Kvalifikacije

Unutrašnje poveznice 
 Slavonska zona - Posavska skupina 1975./76.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
 Mato Dominković: Samo jako, samo Sloga, Štitar - Monografija nogometnog kluba Sloga Štitar, 2015.
 blog.dnevnik.hr/kricanovo2 (prosinac 2018.), NK MLADOST KRIČANOVO crtica iz povijesti, objavljeno 13. prosinca 2018., preuzeto 28. kolovoza 2019. 
  

1975-76
Slavonska Požega
1975-76 Slavonska Požega